Kim Da-bin era la detentrice del torneo ITF W60 del 2019, ma non ha potuto partecipare a causa di un ranking insufficiente e delle restrizioni ai viaggi conseguenti alla pandemia di COVID-19.

In finale Jennifer Brady ha sconfitto Jil Teichmann con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Serena Williams  (quarti di finale)
  Aryna Sabalenka (secondo turno)
  Johanna Konta (primo turno)
  Amanda Anisimova (ritirata)

  Julija Putinceva (secondo turno)
  Magda Linette (secondo turno)
  Sloane Stephens (primo turno)
  Ons Jabeur (quarti di finale)

Qualificate 

  Kristie Ahn (primo turno, ritirata)
  Caroline Dolehide (primo turno)
  Leylah Fernandez (secondo turno)

  Vol'ha Havarcova (secondo turno)
  Anna Kalinskaja (primo turno)
  Bethanie Mattek-Sands (primo turno)

Lucky loser 
  Francesca Di Lorenzo (primo turno)

Wildcard 

  Catherine McNally (primo turno)
  Shelby Rogers (semifinale)

  Vera Zvonarëva (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Top Seed Open 2020